Николай Иванович Базылев (, ,  — , ) — советский украинский живописец и график.

Биография 
В 1931—1940 годах учился в Киевском художественном институте (ныне Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры) у Фёдора Кричевского и Карпа Трохименко.

Участник Великой Отечественной войны. Отмечен боевыми и государственными наградами.

С 1945 участвовал в областных, республиканских и всесоюзных выставках. Работал в жанрах плаката, портрета и пейзажа. Произведения хранятся в Художественном фонде Украины, Национальном историческом музее, Львовском художественном музее. Сын Сергей Базылев — тоже художник.

Произведения 
 «Танковая атака в с. Лысянка» (1947, в соавторстве).
 «На отдыхе» (1948).
 «У прямого провода» (1950—1952).
 «Пархоменко» (1958).
 «Шевченко в Москве» (1960).
 «На каток» (1963).
 «Память» (1983).
 «Дорогами войны» (1984).
 «С победой домой» (1985).

Литература 
 Базилєви //  — С. 35.
 Молодша Ю. І. Базилєв Микола Іванович //  — С. 90.

Художники Украины
Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени